FK Sjachtar Donetsk (ukrainska: ФК Шахта́р Доне́цьк ) är en ukrainsk fotbollsklubb från den till majoriteten ryskspråkiga miljonstaden Donetsk i gruv- och industriområdet Donbass i östra Ukraina. Klubben deltar sedan 1970-talet ofta i olika europeiska turneringar.

Sjachtar Donetsk vann Uefacupen 2008/2009 efter finalseger mot Werder Bremen med 2-1 efter förlängning (1-1 i ordinarie speltid) på Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu i Istanbul, Turkiet den 20 maj 2009. Sjachtar blev det första ukrainska lag sedan Ukraina blev självständigt efter Sovjetunionens sönderfall som vunnit Uefacupen.

På grund av konflikten i östra Ukraina spelar klubben sedan säsongen 2014/15 sina hemmamatcher på Arena Lviv i Lviv, medan laget tränar i Kiev.

Historia 

Klubben grundades i 1936 och har under sin tid bytt namn ett antal gånger, klubben hete Stachanovets Stalino när den grundades och fick sitt namn efter en legendarisk gruvarbetare Aleksej Stachanov. Sedan bytte klubben namn till Sjachtior Stalino (1946-1961) och Sjachtior Donetsk  (1961-1992). Nu heter klubben FK Sjachtar Donetsk . "Sjachtar" betyder kolgruvearbetare och klubbfärgerna, orange tröjor och svarta shorts, ska knyta an till gruvarbetarna. Det orangea för dagsljuset som möter dem efter en arbetsdag och det svarta för mörkret nere i gruvan.

Den första framgången för klubben kom 1951, det året blev klubben 3:a i det sovjetiska mästerskapet.

I början på 1960-talet, var klubben tre gånger i den sovjetiska cupfinalen och vann den1961 och 1962. Klubben var på den tiden mest känd som ett cup-lag. Klubbens mer anmärkningsvärda bedrifter började komma från mitten av 1970-talet till början av 1980-talet.

Klubben blev 2:a i sovjetiska mästerskapet 1975 och var därmed för första gången Sovjetunionens representant i Uefacupen 1976/77. 1978 blev det en 3:e plats i det sovjetiska mästerskapet och året efter blev det en 2:a plats, med ett lag anfört av Vitalij Staruchin som vann skytteligan med 26 mål. Två gånger, 1980 och 1983, tog klubben hem den sovjetiska cupen och 1983, vann laget den sovjetiska supercupen genom att besegra mästarna från FC Dnipro Dnipropetrovsk.

I det självständiga Ukraina, har Sjachtar tillsammans med Dynamo Kiev från början varit de dominerande klubbarna, Sjachtar har således blivit sämst 2:a i ukrainska ligan alla säsonger sedan 1996/1997. Sjachtar har deltagit i Uefa Champions League varje år sedan 2000/2001 och vann Uefacupen 2008/2009.

Ukrainas rikaste man Rinat Achmetov har varit president i Sjachtar sedan hans vän, mentor och föregångare på posten, Achat Bragin (kallad "Greken Alik"), tillsammans med sin bror och fyra livvakter sprängdes till döds av en bomb placerad under huvudläktaren på Sjachtars arena, det centrala Sjachtar stadion, under en match i oktober 1995.

Sjachtar startade 1999 sin fotbollsakademi. Verksamheten har i dag 3 000 ungdomsspelare från åtta år och uppåt.

Hemmaarenan i Lviv

Arena Lviv
Arena Lviv är en fotbollsarena belägen i Lviv, Ukraina och en av spelplatserna för Fotbolls-EM 2012, som har en kapacitet på 34 915 åskådare. 

Arenan stod klar 2011 och är hemmaplan för det ukrainska ligalaget FC Karpaty Lviv. 
På grund av inbördeskriget i östra Ukraina spelar också Sjachtar sedan säsongen 2014/15 sina hemmamatcher på Arena Lviv.

Tidigare hemmaarenor och träningsanläggning i Donetsk

Donbass Arena 

Donbass Arena invigdes 29 augusti 2009 och var Sjachtars hemmaarena fram till 2014. Den hade en publikkapacitet på 50 149. Arenan var en av de sex ukrainska arenorna som användes vid Europamästerskapet i fotboll 2012. Arenan var ett 5-stjärnig Uefa-stadion, det första 5-stjärniga i Ukraina och det näst största stadion i Ukraina efter Kievs olympiastadion.
Arenan blev finansierad av Achmetov och kostade 3,2 miljarder kronor att bygga.

RSK Olimpijskij stadion 
Sjachtar spelade åren innan Donbass Arena invigdes 2009 de flesta av sina hemmamatcher på det då nyrenoverade RSK Olimpijskij stadion (Lokomotiv stadion). Arenan kan ta 25 831 åskådare.

Det centrala Sjachtar stadion 
Sjachtars gamla hemmaplan, Det centrala Sjachtar stadion som byggdes till klubben vid dess grundande 1936, men som sedan dess har renoverats fyra gånger, är för närvarande hemmaplan för lokalkonkurrenten FC Metalurg Donetsk. Arenan genomgick en större renovering 2000, då FC Sjachtar för första gången deltog i Champions League-gruppspelet. Arenan tar 31 718 åskådare.

Träningsanläggningen Kirsja 
1999 år stod Sjachtars 43 hektar stora träningsanläggning Kirsja klar. Den är en av Europas mest luxuösa. Där finns nio upplysta fotbollsplaner av hög kvalitet varav en med konstgräs. Flera planer har markuppvärmning. Anläggningen har ett spelarhotell där Sjachtarspelarna har var sitt "hotellrum". Där finns även faciliteter som spa, basketplan, gym och restaurang.

Hemmaarena och träningsanläggning under konflikten i östra Ukraina 2014

Arena Lviv 

På grund av konflikten i östra Ukraina spelar klubben säsongen 2014/15 sina hemmamatcher på Arena Lviv i Lviv, som har en kapacitet på 34 915 åskådare. Laget tränar i Kiev.

Resultat

Nationella titlar 

  Sovjetisk pokalmästare: 1961, 1962, 1980, 1983
  Sovjetisk supercupmästare: 1984
  Ukrainsk mästare: 2001–02, 2004–05, 2005–06, 2007–08, 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019-20
  Ukrainsk pokalmästare: 1995, 1997, 2001, 2002, 2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019
  Ukrainsk supercupmästare: 2006, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017

Internationella titlar 
  Uefa-cupmästare: 2008/2009

Futsal (inomhus)  (MFK Sjachtar Donetsk)
  Ukrainsk mästare: 2002, 2004, 2005, 2006, 2008
  Ukrainsk pokalmästare: 2003, 2004, 2006 
  Ukrainsk supercupmästare: 2005, 2006, 2008

Liga- och cup-historia sedan 1977

Europeiska turneringar 
 Q = Kvalifikation
 Grupp = Gruppspel
 R = Rond 
 1/16 = 1/16 final
 1/8 = 1/8 final
 1/4 = 1/4 final
 1/2 = semifinal

Futsal 
MFK Sjachtar Donetsk
 Uefa Futsal Cup 2005/2006: 4:e plats

Spelare

Spelartrupp

Kända spelare

Se också: :Kategori:Spelare i FK Sjachtar Donetsk.

Tränare 

  Oleg Osjenkov (1960–1969)
  Oleg Bazilevitj (1972–1973)
  Viktor Nosov (1979–1985)
  Oleg Bazilevitj (1986)
  Valerij Jaremtjenko (1989–1994, 1996–1999)
  Anatolij Bysjovets (1999)
  Viktor Prokopenko (1999–2001)
  Valerij Jaremtjenko (2001–2002)
  Nevio Scala (2002)
  Bernd Schuster (2003–2004)
  Mircea Lucescu (2004–2016)
  Paulo Fonseca (2016–)

Referenser

Externa länkar 
  Officiell webbplats
  Ukrainian Soccer Net
  Fansajt
  Za Boys Ultra - Fansajt